Клевцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клевцово — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Клевцово — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Клевцово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Клевцово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Клевцово — деревня в Суворовском районе Тульской области.